Ковач, Иштван ():
 Ковач, Иштван (род. 1970) — венгерский боксёр.
 Ковач, Иштван (род. 1950) — венгерский борец вольного стиля.
 Ковач, Иштван (род. 1992) — венгерский футболист.
 Ковач, Иштван (1921—1990) — венгерский юрист.
 Ковач, Иштван (род. 1984) — румынский футбольный судья.